Celestino Eccher – sacerdote, compositore e insegnante di musica italiano
 Danilo Eccher – critico d'arte e curatore italiano
 Oswald Eccher ab Eccho – militare austro-ungarico
 Silvia Eccher – ex calciatrice e allenatrice di calcio italiana

Pagine correlate
De Eccher